Passaro ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Passaro (* 2001), italienischer Tennisspieler
 Nevio Passaro (* 1980), deutsch-italienischer Sänger, Songwriter und Produzent